Cette page contient les pages d'homonymie de Mendes et Mendès.

Patronyme 

 Afonso Mendes (1579-1656), prêtre jésuite portugais, patriarche d'Éthiopie ;
 Alfredo Valadas Mendes (1912-1994), footballeur portugais ;
 António da Silva Mendes (1937-2019), footballeur portugais ;
 António Mendes Bello (1842-1929), cardinal portugais ;
 António Abrantes Mendes (1908-1987), footballeur portugais ;
 Aristides de Sousa Mendes (1885-1954), diplomate portugais ;
 Camila Mendes (1994-), actrice américaine ;
 Carlos Mendes (1947-), auteur-compositeur-interprète portugais ;
 Carlos Mendes (1980-), joueur de football luso-américain ;
 Carolina Mendes (1987-), footballeuse portugaise ;
 Catulle Mendès (1841-1909), écrivain et poète français ;
 Chad Mendes (1985-), pratiquant de MMA américain ;
 Chico Mendes (1944-1988), syndicaliste brésilien et un symbole de la défense de l'Amazonie ;
 Eva Mendes (1974-), actrice américaine ;
  ;
 Gabriel Mendes (1954-), footballeur portugais ;
 Gilberto Mendes (1922-2016), compositeur brésilien ;
 Jaime de Jesus Mendes, (1962-), coureur de fond franco-portugais ;
 Jorge Mendes (1966-), homme d'affaires portugais, agent de joueurs et d’entraîneurs du football ;
  ;
 Julius Mendes Price (1858-1924), explorateur, peintre, affichiste, caricaturiste pour Vanity Fair et journaliste britannique ;
 Lothar Mendes (1894-1974), réalisateur allemand ;
 Lucas Mendes (1990-), footballeur brésilien ;
 Ludovic Mendes (1987-), homme politique français ;
 Mika Mendes (1982-), chanteur français de zouk / kizomba ;
 Moses Mendes (?-1758), poète et dramaturge britannique ;
  ;
 Pierre Mendès France (1907-1982), homme politique français ;
Poleth Méndes (1996-), athlète handisport équatorienne ;
 Sam Mendes (1965-), réalisateur britannique ;
 Sergio Mendes (1941-), musicien brésilien ;
 Shawn Mendes (1998-), chanteur canadien ;
 Shawn Mendes, son troisième album studio ;
 Tristan Mendès France (1970-), assistant parlementaire et journaliste français.

Toponyme 

 Mendès, une cité antique égyptienne ;
 Mendes, une commune de la wilaya de Relizane en Algérie ;
 Mendes, une ville de l'État de Rio de Janeiro au Brésil.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme portugais
Patronyme juif